Михаил Прудников: Прудников, Михаил Михайлович (1912—1990) — советский оператор документального кино, фронтовой кинооператор.
 Прудников, Михаил Сидорович (1913—1995) — партизан, генерал-майор, Герой Советского Союза, писатель.